

Вступ 
У всіх стародавніх народів морські божества пов'язані з символом риби.  З філософських позицій про це докладно йшлося раніше, в статті "Додавання до історичної міфології: тлумачення символу " Риба " Зараз хочеться нагадати про морських божеств і  чудовиськ з позиції історичної міфології.

Родовід земних богів, що беруть участь в створенні людини 
Платон в "Тимеї" представив наступний родовід земних богів, що беруть участь в створенні людини : "Від Геї та Урана народилися Океан і Тетія, від цих двох - Форкій, Кронос з Реєю і все їхнє покоління, від Кроноса і Реї  -- Зевс з Герою і всі ті, кого ми знаємо як їх братів і сестер, а вже від них - нове потомство ".

Океан 
За грецькою міфологією, Океан був титаном, сином Урана і Геї, богом однойменної широкої річки,  яка з усіх боків омиває землю;  на крайньому заході Океан омивав кордони між світом життя і царством Аїда.  Океан, і його сестра, і дружина Тетія не приєдналися до решти титанів в їх битві проти Зевса, а тому зберегли свою владу і довіру олімпійців.  Океан і Тетія породили три тисячі дочок - океанід і стільки ж синів - річкових потоків.  Існує повір'я, що в потоці Океану виникли всі боги і всі живі істоти.  Океан відрізнявся миролюбністю і добротою, він безуспішно намагався примирити Прометея з Зевсом.  Перед боєм олімпійців з титанами Рея сховала на краю світу у Океану і Тетія свою дочку (їх внучку) Геру;  маленька Гера часто приміряла своїх діда і бабу в їх подружніх сварках.

Океан був батьком Метіди - жінки Зевса, яка також безуспішно намагався примирити Прометея зі своїм чоловіком.

Тетія 
Тетіс (Тетія) - титаніда, дочка Геї та Урана, дружина свого брата Океану, що породила з ним три тисячі дочок - океанід і стільки ж синів - річкових потоків.  Тетіс розділяла стародавні континенти Гондвану і Лавразію, що існували за часів пізнього палеозою до мезозою, т. е. в період від 320 до 66,5 мільйонів років тому.

Важливо відзначити, щоб не заплутатися, що греки не ділили титанів на лемурійців і атлантів: першим вони надавали морські риси, другим - земні.  Їхній появі передувала еволюція Землі в особі Геї та Урана, яка в грецькій міфології представлена   туманно і невизначено;  краще і зрозуміліше вона відображена в єгипетській міфології (частково про це говорилося в статті "Космогонія Платона".

Греки вважали, що стихія моря, до верховенства над нею Посейдона, була  нікому не підпорядкована.  Море було населене безліччю богів чоловічої і жіночої статі - морськими старцями, нереїдами, тритонами, - серед яких не було головного.  Гомер і Гесіод повідомляють про трьох морських старців - Протея, Нерея і Форкія.  Протей і Нерей володіли даром перетворення і проникнення в майбутнє, їх відмінною рисою була любов до справедливості.  У більш пізніх авторів з'явився ще один старець - Главк (від слова "glaukos" - "блакитний, зелений" і в той же час - "світлий, блискучий").

Форкій 
Форк (Форкій)  - морський бог, син Геї-землі і Понта-моря.  Від шлюбу Форкій з його сестрою Кето народилося багато чудовиськ.  Серед них граї, горгони, дракон Ладон і Єхидна.  Дочками Форкія вважають Скіллу (від союзу з німфою Кратеїдою) і Тоосу, мати Поліфема.

Вважається  також, що Форкій - батько змія - сторожа золотих яблук;  дід Поліфема.  На Ітаці - батьківщині Одіссея перебувала гавань Форкія - "морського старця" зі священною оливою поблизу печери німф - наяд.  Серед морських божеств Форкій  уособлював морську безодню.

Понт 
Понт  - морське божество, породжене Геєю, від союзу з якою народилися Нерей, Тавмант, Кето і Еврібія.

Нерей 
Нерей - морський бог, син Геї та Понта.  Він був старший за самого Посейдона, всевидець, володів даром пророцтва і здатний був змінювати свій вигляд, як морська стихія.  Нерей був одружений на океаніді Доріді (дочці Океану і Тетія), яка народила йому п'ятдесят морських німф, званих нереїдами, найбільш відомими з яких була Фетіда.  Він ненавидів брехню і давав добрі поради, однак займався цим вкрай неохоче і, щоб уникнути цього, користувався своєю здатністю змінювати власний вигляд.  Нерею довелося розповісти Гераклові, який схопив морського старця і не випускав з рук, як дістатися до чарівного саду і як добути яблука.  Геракл знав, що для того, щоб Нерей дав одкровення, ним треба опанувати, тому що, змінюючи свій вигляд, він вислизав від неулюбленого заняття.

Кето - теж морське божество, дочка землі Геї і моря Понта, вступила в шлюб зі своїм братом Форкієм і народила багато чудовиськ.

Слово "Кето" буквально означає "морське чудовисько".

Тавмант 
Тавмант - морське божество, син Понта і Геї (або Фетіди), брат Нерея, Форкія, Кето і Еврібії.  Він одружився на океаніді Електрі, яка народила йому Арку, Іріду і Гарпію.

Фетіда 
Фетіда - морська німфа, дочка морського бога Нерея і океаніди Доріди, яку вважали морською богинею, оскільки зросла на Олімпі, де її виховувала Гера, яку Фетіда дуже любила.

Електра 
"Електра" в грецькій міфології було поширеним ім'ям.  Таке ім'я носили:

1.Дочка Океану і Тетія, дружина морського бога Тавманта, від якого вона народила вісницю богів Іріду, Арку і Гарпію.  Є міф, за яким вона жила в печері на Криті і передавала Ерінії злочинців для покарання.  Саме ця Електра для нас має важливе значення в плані пошуку витоку грецьких богів.

2.По-друге, Електра була однією з сузір'їв, збезчещена Зевсом, від якого вона народила Ясона, коханого Деметри, і Дардана, засновника троянської царської династії (існують міфи, які стверджують, що батьком Ясона і Дардана був лідійський цар Коріт).

3.По-третє, Електра - дочка мікенського царя Агамемнона і його дружини Клітеместри.

Протей 
Протей - найдавніший морський бог-віщун, пастух стад тюленів, одружений на нереїді Псамафі, яка народила йому безліч синів і дочок-німф .  Протей вмів перетворюватися то на лева, то в змія, то в пантеру, то в вепра, то в протічну воду, то в листяних дерев, а іноді навіть в дракона, скелю або вогонь.  Щоб він почав пророкувати, його необхідно було зловити і примусити до цього (як Нерея, Посейдона і ін.), міцно стискаючи в своїх руках.  Після верховенства над морями Посейдона, Протею довірили лише пасти належне нового бога морів незліченні стада тюленів.

Посейдон 
Посейдон - один з головних олімпійських богів, владика вод, син Кроноса і Реї, старший брат Зевса.  Посейдона шанували атланти з острова Атлантида Платона  в якості свого батька, вони присвятили йому храм, в якому царі атлантів давали клятву на вірність і чесність один до одного і вершили свій суд.

Посейдон з'явився проміжною ланкою між морем і землею.  Про його земні пригоди детально розповідалося в статті "Атланти острова Платона".

Перетворившись в бога морів, Посейдон відтіснив його колишніх владик - морських старців Протея і Главку.

Главк 
За переказами, Главк хоч і вважався морським богом, але з народження був смертний і всього лише рибалка.  Одного разу йому пощастило - він випадково став свідком цілющої сили трави, посіяної Кроносом в Золоту добу: на його очах риба (в іншому міфі - заєць), покладені на траву (за іншою версією, що поїдають прибережні водорості), знову повернулися до життя.  Главк спробував цю траву і, ставши безсмертним, кинувся в море, де перетворився в морського бога з риб'ячим хвостом, синіми руками і зеленуватою, кольору водоростей, бородою, що виросла до колін, і з тілом, покритим лускою.  Главк, як всі морські божества, був наділений пророчим даром, а популярність здобув завдяки своїм любовним пригодам, в тому числі любов'ю до прекрасної Скілли, перетвореної Кіркою в чудовисько.  За часів головування над морями Посейдона, Главк, в одному з варіантів міфу, був перетворений на його сина і становив разом з нереїдами і третинами його свиту.

Перетворений на морського старця рибалка Главк в дійшовшій до нас літературі вперше з'явився лише в Овідія, який користувався міфологічною традицією у викладі авторів елліністичного часу.  У цій традиції рибалка Главк мислився або сином засновника міста Амфелона в Беотії, або сином самого Посейдона від однієї з наяд, але в будь-якому випадку від народження був смертним і став безсмертним, лише скуштувавши відповідної трави.  Образ цього Главка міг вмістити в себе сказання про іншого Главка, сина Сізіфа, який в одному з варіантів міфів про нього напився з джерела води, що дала йому безсмертя, і, щоб переконати оточуючих в придбанні цього дару, кинувся в море, де став морським божеством .  На відміну від канонічного Главка це божество не володіло даром пророцтва, але зустріч з ним в море віщувала загибель кораблю.

Вірування у дельфіна 
У службі в Посейдона був дельфін, якого бог морів так любив, що помістив серед зірок.

Стародавні греки вірили, що дельфіни володіють даром пророцтва, як всі морські божества, і здатні одним стрибком вискочити з хвиль і зайняти своє місце серед сузір'їв.  Саме в дельфіна перетворився Аполлон, щоб вказати критянам шлях в Дельфи, де був заснований знаменитий храм Аполлона і знаходився Дельфійський оракул.  Пліній Старший писав: «Дельфіни ніколи не забували того, що були колись самі людьми».  Дельфінів вивчав і Аристотель.  У стародавніх греків існували історії про дельфінів, які підпускають близько до себе купальщиків, дозволяють порухати себе і грають з ними.  Існували розповіді про те, як деякі дельфіни навіть катають хлопчиків на своїх спинах.  Недарма для ранньої грецької культури характерні зображення хлопчика, який катається на дельфіні.  Дійсно, їх головна відмінна риса, що зберігається до цих пір - вони єдині представники тваринного світу, які обожнюють спілкуватися з людьми.

Для античних поетів дельфін був уособленням безкорисливої   любові до людини і тому став символом дружби.

Амфітріта 
Дружиною Посейдона була Амфітріта, відома Гесіоду як одна з п'ятдесяти нереїд;  за іншою версією вона відносилася до океанід і була дочкою Океану і Тетія, що за рангом більш відповідає високому становищу Посейдона.  Коли бог морів побачив Амфітріту, вона хлюпала разом з подругами біля острова Наксоса.  Сором'язлива морська діва, пішовши на глибину, попливла до Атланти, стерегла вхід в Океан.

Тритон 
Сином Посейдона в шлюбі з Амфітрітою (нереїди, богині моря, дочки Нерея і Доріди) був Тритон - морський бог, брат Роди і Бентесікіми (Рода потрапила в плеяду "Земних богів").  Зовні Тритон виглядав напівлюдиною-напіврибою ( "рибокентавр"), голова і тулуб у нього були людські, а замість ніг - риб'ячий хвіст.

Тритон спершу влаштувався в Капаїдському озері в Беотії (Середня Греція), а потім отримав у володіння озеро Тритоніда в Лівії.

Там з ним зіткнулися аргонавти, коли буря закинула їх в Лівійську пустелю і їм довелося нести корабель на руках до Тритонійского моря, де вони пожертвували Тритону мідний стілець на трьох ніжках, отриманий ними у ельфійської Піфії.  Тритон з'явився їм у вигляді молодої людини і, забравши стілець на трьох ніжках, показав, в якому напрямку знаходиться море.  На прощання Тритон вручив Евфемові грудку землі;  коли Евфем впустив цей клубок у море на північ від Криту, той перетворився на острів, який отримав спочатку назву Калліста, а потім, коли його заселили нащадки Евфема.  Тритон не розлучався з тризубом (як і його батько) і завжди з'являвся з крученою морською раковиною, сурмлячи в яку піднімав морську бурю (або, навпаки, втихомирював хвилі).  Оглушливими звуками своєї труби-черепашки він змусив утікати декількох гігантів під час їх битви з богами-олімпійцями.  Коли троянець Місен став хвалитися, що він кращий трубач, ніж боги, обурений Тритон піднявся з морських глибин і так заграв в свою раковину, що сила звуку скинула Місена в море, і він потонув.

Іріда 
Іріда, будучи дочкою Тавманта і океаніди Електри, сестра Гарпії і Арки, також покинула океан, ставши крилатою вісницею богів, сходила на землю по веселці.  Чоловіком Іріди був бог західного вітру Зефір, від їхнього шлюбу народився бог кохання Ерот.  Найчастіше Іріда служила посланицею у Зевса і його дружини Гери.

Арка 
Арка (дочка Тавмант і океаніди Електри, сестра Іриди і гарпій) допомагала титанів в боротьбі проти Зевса, за що той скинув її в Тартар і відняв крила, які потім подарував Фетиді в честь весілля з Пелеєм;  згодом Фетіда віддала ці крила своєму синові Ахіллу.

Важливо відзначити, що зміна влади між лемуро-атлантами і атлантами не пройшла мирно, а закінчилася битвою титанів, в якій здобув перемогу Зевс з соратниками.

Вірування інших стародавніх народів 
Серед інших стародавніх народів, що підкорялися "нащадкам вод", відомі індуси і перси (Апам Напата);  стародавні кельти (Нехтан і фомори - морські чудовиська), етруски (Нетунса), римляни (Нептун і демони вод з рисами морських старців).  У слов'янській міфології їм відповідав Водяник.

Грецькі водяні божества мали здатність змінювати свій вигляд, як морська стихія, а ірландські водяні феї мали шапочку-невидимку, в якій полягала не тільки їх здатність до зникнення, але і всі їх могутність.

Греки любили дельфінів, а ірландці - фей.  Про їх зв'язку з людьми варто привести один зворушливий ірландський міф:

"В один прекрасний літній ранок, незадовго до сходу сонця, молодий ірландець Дік Фіцджеральд стояв на березі моря ..." і милувався сходом.  Йому здавалося, що на березі він один і йому нема з ким поділитися своїми враженнями.  "А навколо мене, - сказав він, озираючись, - все пусто, нікого, - одне тільки відлуння відгукнулося б, може бути, на слова мої ..." І раптом ... побачив він жінку сліпучої краси: вона сиділа на  березі і, повільно, граціозно піднімаючи руку, білу як сніг, розчісувала золотим гребенем своє довге, яскраво-зелене волосся.  Дік, ще будучи дитиною, чув від матері, що якщо у морській діви ... відняти її маленьку гостру шапочку, то діва втрачає здатність повертатися в підводне царство, поки не поверне свою шапочку ". Дік" підкрався тихенько до морської діви і опанував шапочкою  , що лежала біля неї на піску ... Але ледве встиг Дік заховати шапочку в кишеню, як морська діва обернулася в його сторону, потім закрила обличчя руками і гірко-прегірко заплакала.  Дік ... підсів до неї ближче, взяв її за руку і став втішати, як міг.  Але фея продовжувала плакати і раніше;  проте ж ласка взяла своє: вона, нарешті, підняла голову, глянула на Діка і сказала йому:

-Людино, скажи, будь ласка, ти хочеш з'їсти мене?

-З'їсти?  - з подивом запитав Дік.  -... З чого це тобі в голову прийшло?  Чи не риби ж виставили людей в очах твоїх в такому поганому світлі?

-Так що ж хочеш ти зі мною зробити, коли не з'їсти мене?  - запитала фея, не зводячи своїх очей з його обличчя .... "

Дік запропонував феї свою руку і серце.

"Дай мені тільки попрощатися з батьком моїм, - сказала морська діва і, обернувшись до моря, прошепотіла кілька невиразних слів, які були негайно підхоплені легким вітерцем і разом з легкої брижами понеслися вдалину.

-А хто ж твій батько?  - з цікавістю запитав її Дік.

-Хто?  Та невже ти ніколи не чув про нього?  Мій батько - морський цар!

-Цар! ... Ото ж бо, я думаю, грошей-то, грошей-то у твого батька, моя мила!  - продовжував він дуже наївно розпитувати свою наречену.

-А що це таке - гроші?  - з подивом запитала морська діва.

-О!  Гроші - це така річ, яку дуже добре мати, коли в чому-небудь потребуєш або хочеш ні в чому собі не відмовляти.

-Мені і без того не доводилося собі відмовляти ні в чому: чого б я ні побажала, варто було тільки наказати рибам, і вони негайно ж все виконували ".

Після цієї розмови на березі Дік повів свою наречену додому і в той же вечір з нею повінчався ...

Крім легенд про водяних фей і ельфів, в різних місцях Європи збереглися віра в особливі види цих істот.  Такі, наприклад, шотландські - кельпи, бретонські - нічні прачки і французькі - моргана, що викрадають дітей, що грають у води, і безліч дрібних істот в Німеччині, Данії, Швейцарії та інших місцях.

Стародавній світ, на відміну від нас, ніколи не забував морських божеств і їх значення для людства.  На думку А.І.  Немирівського, всі давні індоєвропейські народи об'єднувала віра в існування вступних божеств, які відрізнялися тим, що мали особливим почуттям справедливості і даром передбачення.

Література 

 Гладкий В.Д.  Стародавній світ.  Енциклопедичний словник.  М .: ЗАТ Вид-во Центрполіг-раф, 2001.-975 с.

2. Велика універсальна енциклопедія.  У 20 томах.  Т.5.  ГИНУВ-ДЕН.  М .: АСТ;  Астрель;  2010.-797 с.

3. Немирівський А.І.  Міфи і легенди народів світу.  Стародавня Греція.  М .: Література, Світ книги, 2004.-496 с.

4. Міфи і легенди народів світу.  Північна і Західна Європа: Збірник.  М .: Література;  Світ книги, 2004.-448 с.

5. Кондрашов А.П.  Хто є хто в класичній міфології.  Енциклопедичний словник.  М .: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 768 с.

6. Тетій.  Сайт в Інтернеті "Вікіпедія", вільна енциклопедія, 2011 р

Давньогрецькі боги